IUM est un sigle qui peut désigner :
 International University of Multimedia (en français, Université internationale du multimédia) ;
 International University of Monaco (en français, Université internationale de Monaco).

Ium est un nom qui peut désigner :
 ium, un animal fictif dans Les Mondes d'Aldébaran.